Инна Валерьевна Сухарева — актриса театра и кино, детский массовик-затейник.

Биография 
Родилась 2 сентября 1969 года в Новосибирске. С 1987 — 1990 окончила курсы актёрского мастерства в «Театре-студии драматической импровизации на Арбате», под руководством , Г. П. Сидакова. В 1989 году — первая эпизодическая роль в кино — фильм «Поджигатели». С 1990 года — актриса в «Московском театре на Арбате», под руководством Г. П. Сидакова.

Творчество

Роли в театре 
 «Ревизор» по произведениям Н. В. Гоголя. (роль: Анна Андреевна). Режиссёр Г. П. Сидаков
 «Двенадцать» по произведениям А. Блок (роль: Прачка). Режиссёр Г. П. Сидаков
 «Приди и уйди». С. Бэкет (роль: Вэнди). Режиссёр Д. Гогитидзе
 «Иона». А. Хвостенко (роль: Царица). Режиссёр Г. П. Сидаков
 «Случаи». Д. Хармс (роль: Девочка Лена). Режиссёр Г. П. Сидаков
 «Анданте в квартире Коломбины». Л. Петрушевская (роль: Юля). Режиссёр А. Строев
 «Дом Бернарды Альбы». Г. Лорка (роль: Понсия). Режиссёр А. Назаров
 «Винни Пух и все-все-все». А. Милн (роль: Пятачок). Режиссёр С. Якубенко
 «Сокол». А. Бартнянский (роль: Графиня Эльвира). Режиссёр С. Фладос
 «Лекарь поневоле». Ж. Б. Мольер (роли: Люсинда, Жаклин). Режиссёр Г. П. Сидаков
 «Красная шапочка» по произведениям Ш. Перро. (роли: Мама, Лиса, Бабушка). Режиссёр В. Жарков.
Антрепризы :

1996 — 2000 — Антреприза «Пестрые страницы»
 спектакль «Волшебная книга». Режиссёр Е. А. Казаринова
 спектакль «Золотой цыпленок». Режиссёр Е. А. Казаринова
2000 — 2006 — Антреприза «Sтеблов-F»
 спектакль «С твоей женой был я». Режиссёр В. Жарков
2006 — Антреприза «Арт-Салон»
 спектакль «Игры по-женски». Режиссёр В. Жарков
2008 — Антреприза «ТТ-групп»
 спектакль «Ночь с чужим любовником». Режиссёр Л. Н. Кулагин
2009 — Антреприза «Антреприза.ру»
 спектакль «Золушка». Режиссёр Р. Манукян.

Фильмография 
 1989 — Поджигатели — Инка-Шарик
 1997 — Му-Му — Дворовая девка
 1999 — Небо в алмазах — Медсестра
 2003 — Шик — Джоконда
 2005 — Адвокат — Таня
 2006 — Индейский петух — Жена
 2009 — Любовь. Олимпиада. Рок-н-Ролл — Лариса-скрипачка
 2010 — Обручальное кольцо — Горничная

Эпизоды 
Эпизоды в телесериалах: Игры в подкидного, На углу, у Патриарших, Саша+Маша, Кулагин и партнёры.